Толсто́й, Фёдор: Толстой, Фёдор Андреевич (1758—1849) — помещик, тайный советник и сенатор; двоюродный дед Л. Н. Толстого.
 Толстой, Фёдор Иванович (Американец; 1782—1846) — русский авантюрист и путешественник, бретёр, полковник (1813), прототип ряда персонажей русской литературы.
 Толстой, Фёдор Матвеевич (1748—1789) — военный деятель, генерал-майор.
 Толстой, Фёдор Петрович (1783—1873) — русский художник, медальер и скульптор, тайный советник.